Kierkek kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kierkek (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (9,43 ha)
Kierkek (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (17,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn